Вілла́р-Луб'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 185 км на північ від Марселя, 31 км на північ від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Віллар-Луб'єр на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар-Луб'єр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар-Луб'єр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар-Луб'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар-Луб'єр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи